Апостольский нунций в Республике Кения — дипломатический представитель Святого Престола в Кении. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. Апостольская нунциатура в Кении была учреждена на постоянной основе 18 марта 1996 года. Её резиденция находится в Найроби.

В настоящее время Апостольским нунцием в Кении является архиепископ Хубертус Матеус Мария ван Меген, назначенный Папой Франциском 16 февраля 2019 года.

История 
Апостольская делегатура Африки, с резиденцией в Момбасе, была учреждена 11 января 1930 года, бреве «Pastoralis officii» Папой Пием XI. Она обладала юрисдикцией в отношении всех африканских католических миссий, которые зависели от Священной Конгрегации Пропаганды Веры, за исключением миссий Южной Африки, Бельгийского Конго, Египта и Абиссинии (Эфиопии и Эритреи). Первый апостольский делегат был назначен 25 января 1930 года. 

2 января 1947 года в соответствии с декретом «Cum Apostolicae» Священной Конгрегации Пропаганды Веры, Апостольская делегатура Африки была переименована в Апостольскую делегатуру Западной и Восточной Британской Африки. 

3 октября 1959 года Апостольская делегатура приобрела новое название — Апостольская делегатура в Восточной Африки (или Найроби). 

27 октября 1965 года была учреждена Апостольская нунциатура в Кении, бреве «Quantum utilitatis» Папы Павла VI, и его держатель до 1996 года носил титул апостольского пронунция, а затем и апостольского нунция. С 2013 года апостольский нунций в Кении также занимает пост апостольского нунция в Южном Судане.

Апостольские нунции в Кении

Апостольские делегаты 
 Артур Хинсли, титулярный архиепископ Сарди — (9 января 1930 — 25 марта 1934, в отставке);
 Антонио Рибери, титулярный архиепископ Дары — (13 августа 1934 — 1939 — назначен официалом Государственного секретариата Ватикана);
 Дэвид Мэтью, титулярный архиепископ Апамеи Киботоский — (20 февраля 1946 — 16 апреля 1954 — назначен военный викарием Великобритании);
 Джеймс Роберт Нокс, титулярный архиепископ Мелитене — (20 июля 1953 — 14 февраля 1957 — назначен апостольским интернунцием в Индии);
 монсеньор Гастоне Можайски Перрелли — (1957 — 1959 — назначен апостольским делегатом в Конго и Руанде-Урунди);
 Гвидо дель Местри, титулярный архиепископ Тускамии — (3 октября 1959 — 27 октября 1965 — назначен апостольским пронунцием).

Апостольские пронунции 
 Гвидо дель Местри, титулярный архиепископ Тускамии — (27 октября 1965 — 9 сентября 1967 — назначен апостольским делегатом в Мексике);
 Пьерлуиджи Сарторелли, титулярный архиепископ Семины — (9 ноября 1967 — 16 января 1976, в отставке);
 Агостино Каччавиллан, титулярный архиепископ Амитерно — (17 января 1976 — 9 мая 1981 — назначен апостольским пронунцием в Индии);
 Джузеппе Феррайоли, титулярный архиепископ Вольтурно — (21 июля 1981 — 1982 — назначен официалом Государственного секретариата Ватикана);
 Клементе Факкани, титулярный архиепископ Серра — (27 июня 1983 — 31 декабря 1995, в отставке).

Апостольские нунции 
 Джованни Тонуччи, титулярный архиепископ Торчелло — (9 марта 1996 — 16 октября 2004 — назначен апостольским нунцием в Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции);
 Ален-Поль-Шарль Лебёпен, титулярный архиепископ Вико Экуенсе — (14 января 2005 — 23 июня 2012 — назначен апостольским нунцием при Европейском союзе);
 Чарльз Дэниэл Бэлво, титулярный архиепископ Кастелло — (17 января 2013 — 21 сентября 2018 — назначен апостольским нунцием в Чехии);
 Хубертус Матеус Мария ван Меген, титулярный архиепископ Новалицианы — (16 февраля 2019 — по настоящее время).

См. также 
 Католицизм в Кении.

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Кении на gcatholic.org;
 Бреве Pastoralis officii, AAS 22 (1930), p. 448;
 Бреве Quantum utilitatis, AAS 58 (1966), p. 131.

Кения

Католицизм в Кении